

Керінн — місто, штат Юта
 Керінн — переписна місцевість, штат Західна Вірджинія

Див. також 
 Корин
 Корін (значення)